's-Gravenpolder (dorp), een dorp in Zeeland
's-Gravenpolder (polder), een polder waar 's-Gravenpolder (dorp) in gelegen is
's-Gravenpolder (Groede), een polder nabij Groede